Bogdan Marius Dinu (n. 15 august 1986 în Buzău) este un boxer român la categoria supergrea.

Rezultate în boxul profesionist

|style="text-align:center;" colspan="9"|22 meciuri, 20 victorii (16 prin knockout), 3 înfrângeri (3 knockouts)
|- style="text-align:center; background:#e3e3e3;"
|style="border-style:none none solid solid; "|
|style="border-style:none none solid solid; "|Rez.
|style="border-style:none none solid solid; "|La general
|style="border-style:none none solid solid; "|Adversar
|style="border-style:none none solid solid; "|Tip
|style="border-style:none none solid solid; "|Runda, timp
|style="border-style:none none solid solid; "|Data
|style="border-style:none none solid solid; "|Locație
|style="border-style:none none solid solid; "|Note
|- align=center
|23
|Înfrângere
|20–3
|style="text-align:left;"| Daniel Dubois
|KO
|2 (12), 
|5 iunie 2021
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- align=center
|22
|Victorie
|20-2
|style="text-align:left;"| Frank Bluemle
|TKO
|2 (10), 2:36
|3 octombrie 2020
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|21
|Victorie
|19-2
|style="text-align:left;"| Osborn Machimana
|TKO
|4 (10), 1:10
|14 decembrie 2019
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|20
|Înfrângere
|18-2
|style="text-align:left;"| Kubrat Pulev
|KO
|7 (10), 2:40
|23 martie 2019
|style="text-align:left;"| 
|
|- align=center
|19
|Înfrângere
|18-1 
|align=left| Jarrell Miller
|KO
|4 (12), 2:45
|17 noiembrie 2018
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|18
|Victorie
|18-0 
|align=left| Marcelo Luis Do Nascimento
|KO
|3 (8) 
|8 decembrie 2017
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|17
|Victorie
|17-0 
|align=left| Irakli Gvenetadze
|KO
|4 (10) 
|6 mai 2017
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|16
|Victorie
|16-0
|align=left| Davit Gorgiladze
|TKO
|4 (10)
|14 octombrie 2016
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|15
|Victorie
|15-0
|align=left| Marino Goles
|KO
|1 (10)
|18 martie 2016
|align=left|
|align=left|
|-align=center
|14
|Victorie
|14-0
|align=left| Manuel Alberto Pucheta
|RTD 
|6 (8), 3:00
|28 noiembrie 2015
|align=left|
|align=left|
|-align=center
|13
|Victorie
|13-0
|align=left| Ed Perry
|KO 
|2 (8), 1:18
|15 august 2015
|align=left|
|align=left|
|-align=center
|12
|Victorie
|12-0
|align=left| Mickael Vieira
|KO 
|1 (8), 2:49
|06 decembrie 2014
|align=left|
|align=left|
|-align=center
|11
|Victorie
|11-0
|align=left| Kertson Manswell
|TKO 
|2 (8), 2:04
|23 septembrie 2014
|align=left|
|align=left|
|-align=center
|10
|Victorie
|10-0
|align=left| Avery Gibson
|UD 
|6 
|31 mai 2014
|align=left|
|align=left|
|-align=center
|9
|Victorie
|9-0   
|align=left| Ben Nsafoah
|TKO 
|5 (6), 1:08   
|29 noiembrie 2012
|align=left|
|align=left|  
|-align=center
|8
|Victorie
|8-0
|align=left| Éric Martel-Bahoéli
|TKO 
|4 (6), 2:52
|3 noiembrie 2012
|align=left|
|align=left|
|-align=center
|7
|Victorie
|7-0
|align=left| Muhammed Ali Durmaz
|KO 
|1 (6)
|9 februarie 2012
|align=left|
|align=left|
|-align=center
|6
|Victorie
|6-0
| align=left| Awadh Tamim
|KO 
|1 (4), 2:27
|9 iulie 2011
|align=left|
|align=left|
|-align=center
|5
|Victorie
|5-0
|align=left| Remigijus Ziausys
|UD 
|6 
|10 aprilie 2010
|align=left|
|align=left|
|-align=center
|4
|Victorie
|4-0
|align=left| Nikolay Marinov
|KO 
|1 (4)
|5 iunie 2009
|align=left|
|align=left|
|-align=center
|3
|Victorie
|3-0
|align=left| James Pratt
|KO 
|1 (4), 0:32
|19 decembrie 2008
|align=left|
|align=left|
|-align=center
|2
|Victorie
|2-0
|align=left| Shawn McLean
|UD 
|4 
|1 august 2008
|align=left|
|align=left|
|-align=center
|1
|Victorie
|1-0
|align=left| Stéphane Tessier
|UD 
|4 
|19 aprilie 2008
|align=left|
|align=left|
|-align=center

Note

Nașteri în 1986
Boxeri români
Buzoieni
Sportivi români în viață